Charles Ferdinand Vaulot (1767-1841), est un homme politique français.
Eugène Vaulot (1923-1945), est un militaire français.